Příjmení Meisner může označovat více osobností:
 Ignác Meisner (1785–1864) – český katolický kněz, infulovaný arciděkan v Horní Polici
 Jiří Meisner (* 1960) – český hudebník, baskytarista
 Joachim Meisner (1933–2017) – německý římskokatolický duchovní, kolínský arcibiskup a kardinál
 John Bryant-Meisner (* 1994) – švédský automobilový závodník
 Randy Meisner (* 1946) – americký zpěvák a baskytarista, zakládající člen skupiny Eagles
 Sanford Meisner (1905–1997) – americký herec a pedagog

Podobné příjmení 
 Meissner